Каре́льский муниципалитет ( karelis municipʼalitʼetʼi; до 2006 года — район) — муниципалитет в Грузии, входящий в состав края Шида-Картли. Находится в центре Грузии, на территории исторической области Внутренняя Картли. Административный центр — Карели.

Значительная часть заявленной территории района фактически располагается на территории Знаурского района Южной Осетии.

Население 
По состоянию на 1 января 2018 года численность населения муниципалитета (на подконтрольной Грузии территории) составила 41 145 жителей, на 1 января 2014 года — 52,9 тыс. жителей.

Согласно переписи 2002 года население подконтрольной Грузии части муниципалитета составило 50 422 чел. По оценке на 1 января 2008 года — 49,5 тыс. чел., на 1 января 2010 года — 51,6 тыс. чел.

Абсолютное большинство населения муниципалитета составляют грузины — 90,4 %

Основная часть первого по численности национального меньшинства муниципалитета — осетин — расселена на юге муниципалитета в предгорьях и на склонах Триалетского хребта, где они жили издавна. По данным переписи 2002 года абсолютное большинство (более 50 %) осетины составляют в 12 сёлах: Бани, Окросопели, Кудатке, Батиури, Имерхеви, Трехеви, Ортубани, Апниси, Суканаантубани, Джагараанткари, Элбакиани, Квенаплави (все расположены в южной части муниципалитета). В 5 сёлах доля осетин почти равна доле грузин (около 48-50 %): Сукити, Гвлеви, Летети, Ткемлована, Кинцвиси. В 9 сёлах осетины составляют крупнейшее меньшинство (от 22 до 43 %): Згудери, Ткемала, Хеоба, Цителсопели, Ведреба, Кробани, Кобесаантубани, Санебели, Мохети. Ещё несколько сёл полностью обезлюдело (Абухало, Арцеви, Дзадзвисмонастери, Лошкинети, Мухилети).

Административное деление 
Карельский муниципалитет включает 1 город Карели, 1 посёлок городского типа ( — даба) Агара и 16 советов ( — сакребуло), в том числе 1 поселковый совет ( — содабо сакребуло), 13 общинных (сельских) советов ( — темис сакребуло) и 3 сельских (деревенских) совета ( — соплис сакребуло)

 Агарский поселковый совет	() — 5723 чел. (перепись 2014 года) — подчинён посёлку городского типа ( — даба) Агара и включает одно село Квенаткоца
 Абисский общинный сельсовет () — 1048 чел.
 Авлевский общинный сельсовет () — 933 чел.
 Ахалсопельский общинный сельсовет () — 764 чел.
 Бебнисский общинный сельсовет () — 1470 чел.
 Бретский общинный сельсовет () — 2450 чел.
 Бредзиский общинный сельсовет () — 1674 чел.
 Гигантский общинный сельсовет () — 1514 чел.
 Дванский общинный сельсовет () — 1221 чел.
 Дирбский сельский совет () — 2569 чел. — включает одно село Дирби
 Земо-Хведуретский общинный сельсовет () — 2922 чел.
 Згудерский общинный сельсовет () — 799 чел.
 Кехиджварский общинный сельсовет () — 2107 чел.
 Мохисский общинный сельсовет () — 1573 чел.
 Руисский сельский совет () — 5139 чел. — включает одно село Руиси
 Урбнисский сельский совет () — 1109 чел. — включает одно село Урбниси
 Пцаский общинный сельсовет () — 1647 чел.

До 2008 года муниципалитет включал также Тигвинский (Авневский) общинный сельсовет (1591 чел., перепись 2002 года) на территории бывшей Юго-Осетинской автономной области, территория которого с 2008 года полностью подконтрольна частично признанной республике Южная Осетия.

Список населённых пунктов 
В состав муниципалитета входит 75 населённых пункта, в том числе 1 город, 1 посёлок ( — даба) и 73 село:

Примечания 

Муниципалитеты Грузии